Московские окна:
 «Московские окна» — песня композитора Тихона Хренникова на стихи Михаила Матусовского, созданная в 1960 году.
 «Московские окна» — российский телесериал 2001 года режиссёра Александра Аравина.